Elbe může být

německy Labe
Elbe (Washington) – obec v v americkém státě Washington